Knowing est un film américain réalisé par Alan Jonsson, sorti en 2000 ;
 Knowing est un court métrage américain réalisé par Dan Dworkin, sorti en 2008 ;
 Knowing, titre original du film Prédictions, est un film américain réalisé par Alex Proyas, sorti en 2009 ;
 Knowing est un parfum d'Estée Lauder, sorti en 1988.

Voir aussi
 Knowings, éditeur de logiciels proposant des solutions collaboratives de gestion de contenu ;